Рожнов — фамилия и топоним.

 Рожновы — дворянский род.

Рожнов 
 Рожнов, Анатолий Александрович (1931—1994) — геолог, Герой Социалистического Труда.
 Рожнов, Борис Александрович (1856—?) — российский архитектор, коллежский советник, архитектор Севастопольского градоначальства.
 Рожнов, Василий Сергеевич (род. 1972) — российский футболист, тренер.
 
 Рожнов, Вячеслав Владимирович (род. 1951) — российский учёный-териолог, специалист в области экологии животных.
 Рожнов, Георгий Арсентьевич (1912—1985) — Герой Социалистического Труда, первостроитель города Волжский.
 Рожнов, Евгений Петрович (1807—1875) — генерал-лейтенант, сенатор, Плоцкий и Варшавский гражданский губернатор.
 Рожнов, Никита Венедиктович — заслуженный профессор ИМХА
 Рожнов, Николай Андреевич (1913—1959) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Рожнов, Пётр Михайлович (1763—1839) — адмирал, член Адмиралтейств-совета, кронштадтский военный губернатор.
 
 Рожнов, Степан Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 9998; 26 ноября 1856.

Рожнова 
 Рожнова, Анна Васильевна (1789—1842) — кавалерственная дама ордена Св. Екатерины, супруга адмирала П. М. Рожнова.
 Рожнова, Пелагея Ивановна (1901—1971) — звеньевая колхоза имени Калинина Чеховского сельсовета Крымской области, Герой Социалистического Труда
 Рожнова, Полина Константиновна (род. 1948) — член Союза Писателей России, член Высшего Творческого Совета МГПО СП России.

Топоним 
 Рожнов — село в Косовском районе Ивано-Франковской области Украины.
  - село в районе Наход Краловеградецкого края Чехии
 Рожнов-под-Радгоштем - город в районе Всетин Злинского края Чехии

См. также 
 Рожков
 Рожновский